Коломан І (*1068 — †1116) — король Угорщини (з 1095) з династії Арпадів;
 Коломан Галицький (*1208 — †1241) — син короля Угорщини Анрія II, зять польського короля Лешка I.